Идеални тим НБА () представља годишњи избор најбољих петорки састављених од играча различитих клубова учесника НБА лиге.

1946—1955

1955—1988

1988— 

Легенда:

Играчи који су бирани бар 10 пута

Број изабраних играча по клубовима

Спољашње везе 

 Званични сајт лиге

Награде у НБА